Серге́й Тимофе́евич Су́ржиков (род. 6 апреля 1952 года, Олонец) — советский и российский  и , доктор физико-математических наук, профессор МФТИ и МГТУ, академик РАН (2016). Главный научный сотрудник, заведующий лабораторией Радиационной газовой динамики Института проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН (с 1998 года).

Биография 
Окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «Проектирование и производство летательных аппаратов» (1975) и физический факультет МГУ (1984). Ученик В. В. Горского.

Работал в ЦНИИМаш (1978—1986), защитил кандидатскую диссертацию. Под руководством Ю. А. Пластинина занимался расчётами переноса излучения в низкотемпературной плазме методом прямого статистического моделирования Монте-Карло.

В 1986 году перешёл на работу в Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского по приглашению профессора Ю. П. Райзера; был заместителем директора по научной работе; с 1998 года заведует лабораторией радиационной газовой динамики. Доктор физико-математических наук (1990, диссертация «Вычислительные модели радиационных и газодинамических процессов в низкотемпературной плазме»).

28 июля 2015 года приказом Федерального агентства научных организаций России № 648 назначен на должность директора Института проблем механики, занимал должность до 2018 года.

Заведующий кафедрой физической и химической механики факультета молекулярной и химической физики МФТИ. Подготовил более 30 молодых специалистов, 5 кандидатов наук, двух докторов наук.

Избран в члены-корреспонденты РАН по Отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управления 25 мая 2006 года. Академик РАН c 28 октября 2016 года по специальности «механика». Почетный член Американского института по астронавтике и аэронавтике (Fellow AIAA, 2014).

Научные интересы 
Основные исследования посвящены газовой динамике и физике плазмы (прежде всего вопросам компьютерного моделирования задач аэрофизики и радиационной газовой динамики). Разработал и внедрил ряд расчётно-теоретических моделей неравновесной радиационной аэротермодинамики космических аппаратов, радиационной газовой динамики огневых шаров (возникающих при взрывах ракет-носителей), динамики тлеющих разрядов в гиперзвуковых потоках. Разработал эффективные методы получения локальных вероятностных оценок спектральной излучательной способности, моделирования динамики многозарядных плазменных облаков в магнитном поле и пеннинговских разрядов . Разработал новые способы управления потоком в гиперзвуковой аэродинамике.

Автор более 700 научных работ, включая 10 монографий и 5 книги (в соавторстве).

Библиография 

 Суржиков С.Т. Вычислительный эксперимент построения радиационных моделей механики излучающего газа. М.: “Наука”. 1992. 157 c.
 Лосев С.А., Пилюгин Н.Н., Суржиков С.Т. Моделирование радиационных процессов в механике сплошной среды. М.: Изд. МГУ. 1990. 185 c.
 Суржиков С.Т. Тепловое излучение газов и плазмы. Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана. 2004. 544 c.
 Суржиков С.Т. Оптические свойства газов и плазмы. Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана. 2004. 576 c.
 Суржиков С.Т. Спектральные коэффициенты поглощения горячих атмосферных газов. Атмосферы Земли и Марса. Изд. ИПМех. РАН. 2004. 170 c.
 Суржиков С.Т. Физическая механика газовых разрядов. Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана. 2006. 640 c.
 Суржиков С.Т. Расчетное исследование аэротермодинамики гиперзвукового обтекания затупленных тел на примере анализа экспериментальных данных. М.:  Изд-во ИПМех. 2011. 160 с.
 Суржиков С.Т. Гиперзвуковое обтекание разреженным газом поверхностного тлеющего разряда с внешним магнитным полем. - М.: Изд-во ИПМех. 2011. 273 с.
 Surzhikov S.T. Computational Physics of Electric Discharges in Gas Flows. Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston. 2013. 428 p.
 Суржиков С.Т. Радиационная газовая динамика спускаемых космических аппаратов. Многотемпературные модели. М.: ИПМех РАН. 2013. 706 с.
 Железнякова А.Л., Суржиков С.Т. На пути к созданию модели виртуального ГЛА. I. – М.: ИПМех РАН. 2013. 159 с.
 Surzhikov S.T. High-Enthalpy Radiating Flows in Aerophysics. In book Plasma Modelling. Methods and Applications. Editors: Gianpiero Colonna and Antonio D'Angola. 2016. IOP Plasma Physics Series. Iop Publishing, Bristol, UK.
 Shang J.S., Surzhikov S.T. Plasma Dynamics for Aerospace Engineering. 2018 Cambridge University Press. 387 p.
 Суржиков С.Т. Компьютерная аэрофизика спускаемых космических аппаратов. Двухмерные модели. М.: Физматлит, 2018. 543 с.
 Surzhikov S.T. Hypersonic Meteoroid Entry Physics. In book Plasma Hypersonic Meteoroid Entry Physics. Editors: Gianpiero Colonna, Mario Capitelli and Annarita Laricchiuta. 2019. IOP Plasma Physics Series. Iop Publishing, Bristol, UK/ DOI 10.1088/2053-2563/aae894.

Примечания

Ссылки 
 О нём на странице Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике
 Биография на сайте ОЭММПУ РАН

Действительные члены РАН
Выпускники МГТУ
Выпускники физического факультета МГУ
Сотрудники Института проблем механики РАН
Преподаватели Московского физико-технического института
Преподаватели МГТУ